Dit is de wereldranglijst van oktober 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 oktober 2000.

Mannen 10